Symphony OS, o Symphony Linux, creada por Ryan Quinn y Jason Spisak, comenzó como un LiveCD basado en la Distribución Linux Knoppix. Está en activo desarrollo, estando en versión beta.
 
Desde su lanzamiento en mayo de 2006, ya no se encuentra basada en Knoppix, aunque en alguna medida en Debian inestable, ofreciendo un funcional instalador. Para el próximo lanzamiento, Symphony OS 2007, estará basada en Ubuntu 7.04. pero la nueve versiòn de Symphony OS 2008 se encuentra basada en ubuntu 7.10 e incorpora todos los beneficios que esto conlleva.

La principal diferencia entre Symphony OS y otras distribuciones es la anexión del entorno de escritorio llamado Mezzo. Este entorno, como otros aspectos de Symphony, fueron diseñados en vista de simplicidad y usabilidad extremas. Symphony también incluye su propio navegador web estilo Firefox, llamado Orchestra.

Symphony OS utiliza un sistema de empaquetado de encargo que usa el formato del paquetes *.sym; a través de un simple GUI un usuario puede installar cualquier aplicación de la biblioteca de Symphony sin caer en las típicas situaciones de "dependencias incumplidas" de paquetes de software. Debido a que Symphony está basada en la terminología de Ubuntu, y por ende, en Debian, también soporta formatos .deb.

Orchestra 
Orchestra se encuentra en proceso de desarrollo rápido de aplicciones, el cual está siendo escrito para estar en Symphony OS. Permite a los programas compuestos por HTML y CGI estilo Perl, funcionar en un entorno gráfico de usuario (GUI) local de aplicaciones.

Orchestra está compuesto de dos partes principales: una ligera, para un usuario local y servidores HTTP, escrita en Perl, y otro fina dispuesta para el motor de renderizado Mozilla. Este último se utiliza como la base para el rendimiento de Orchestra, las aplicaciones pueden las siguientes tecnologías:

HTML plano
JavaScript
Perl y CGI
Java applets (usando plugins)
Macromedia Flash
Reproductores de multimedia
Interfaces XUL

Referencias 

  consultada: 22 de agosto de 2010
  consultada: 10 de septiembre de 2014

Véase también 

Knoppix

Enlaces externos 
Sitio Oficial 
Symphony OS Wiki
Symphony OS 2006-05 Beta Revisión
Version 14.1

Distribuciones basadas en Knoppix
Distribuciones GNU/Linux de Estados Unidos